Bolin oder Bolín ist der Familienname folgender Personen:

 Anatole Bolin (1893–1983), schwedischer Leichtathlet
 Bert Bolin (1925–2007), schwedischer Meteorologe und Klimaforscher
 Greta Bolin (1898–1981), schwedische Schriftstellerin und Journalistin
 Lorentz Bolin (1887–1972), schwedischer Hochschullehrer und Autor
 Luis Bolín (Luis Antonio Bolín Bidwell; 1897–1969), Pressechef der Putschisten der Unión Militar Española im spanischen Bürgerkrieg
 Sture Bolin (1900–1963), schwedischer Historiker und Hochschullehrer
 Tommy Bolin (1951–1976), US-amerikanischer Rock-Gitarrist
 Wesley Bolin (1909–1978), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur von Arizona
 Wilhelm Bolin (1834–1924), Finnischer Schriftsteller und Philosophiehistoriker

Bolin bezeichnet folgende Orte:
 Bolin (Dazhu) (柏林镇), Großgemeinde im Kreis Dazhu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Bolin (Jiangjin) (柏林镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jiangjin der chinesischen Stadt Chongqing
 Bolin (Pingyi) (柏林镇), Großgemeinde im Kreis Pingyi in der chinesischen Provinz Shandong
 Bolin (Wudu) (柏林镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wudu in der chinesischen Provinz Gansu
 Bolin (Yongxing) (柏林镇), Großgemeinde im Kreis Yongxing in der chinesischen Provinz Hunan
 Bolin (Youxian) (柏林镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Youxian in der chinesischen Provinz Sichuan
 Bolin (Zhangwan) (柏林镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Zhangwan in der chinesischen Provinz Hubei
 Bolin (Shucheng) (柏林乡), Gemeinde im Kreis Shucheng in der chinesischen Provinz Anhui
 Bolin (Xichou) (柏林乡), Gemeinde im Kreis Xichou in der chinesischen Provinz Yunnan
 Bolin (Yingshan) (柏林乡), Gemeinde im Kreis Yingshan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Bolin (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Bollin
 Bohlin
 Bowlin
 Pollin